M5 Technologies est une société québécoise œuvrant dans le monde de la téléphonie sur Internet.

Elle a son siège social à Sherbrooke.

Lien externe 
 Site officiel

Entreprise ayant son siège à Sherbrooke
Mediatrix